Raving Dahlia је пети мини албум холандске певачице Севдализе, који је издат за  25. фебруара 2022. Продуценти албума су Севдализа и .

Списак пјесама

Референце 

Албуми 2022.
Албуми Севдализе